4 miejscowości w Polsce:
 Drewnowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Frombork
 Drewnowo-Gołyń
 Drewnowo-Lipskie
 Drewnowo-Ziemaki